Basso kan syfta på:
 Basso (ö), en ö i Antarktis
 Basso, Benin, en ort i Benin